Maatschappij (sociale wetenschappen): een samenleving en haar ordenende aspecten, zoals de staat, met daaraan verbonden begrippen als territorium en identiteit.
 Maatschappij (onderwijs): een profiel op Nederlandse middelbare scholen; 
 maatschappij (onderneming): een ondernemingsvorm.
 Maatschappijoriëntatie: een Nederlandse diploma voor migranten.

Zie ook 
 Samenleving, groep mensen en de wisselwerking tussen hen